Населені пункти в Чехії:

 Буковани (Бенешов)
 Буковани (Соколов)
 Буковани (Оломоуц)
 Буковани (Годонін)
 Буковани (Пршібрам)